

Ясьоново — село в гміні Штабін Августівського повіту Підляського воєводства
 Ясьоново — село в гміні Рутка-Тартак Сувальського повіту Підляського воєводства
 Ясьоново — село в гміні Шиплішкі Сувальського повіту Підляського воєводства
 Ясьоново — село в гміні Ліпськ Августівського повіту Підляського воєводства